Agrypnie

 bezeichnet in der medizinischen Fachsprache ein Zu-wenig an Schlaf (Insomnie)
 bezeichnet zudem eine Musikgruppe; siehe Agrypnie (Band)